Azoren, Portugese archipel, heet in het Portugees Açores.
 Açores (Celorico da Beira), plaats in de Portugese gemeente Celorico da Beira.